Авраамидис — фамилия. Известные носители:

 Авраамидис, Лакис (род. 1940) — кипрский футболист. 
 Авраамидис, Памбос (1914—2005) — кипрский футболист, футбольный тренер и футбольный судья.